Термин Тельное может означать:
 Тельное — старинное блюдо русской кухни.
 Тельное  — село в Корюковском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Тальное